Marc Welti, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004||Kloten Flyers M20||Juniors Élites A||32||1||4||5||20||-||-||-||-||-
|-
|2005-2005||EHC Bülach||||4||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="5"|2006-2007||Kloten Flyers||LNA||5||0||0||0||6||7||0||0||0||0
|-
|Kloten Flyers M20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||4||0||1||1||4
|-
|HC Thurgovie||LNB||34||1||11||12||34||-||-||-||-||-
|-
|HC Thurgovie M20||Juniors Élites B||5||2||3||5||6||-||-||-||-||-
|-
|Suisse M20||LNB||5||2||0||2||10||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2007-2008||Kloten Flyers||LNA||43||0||2||2||26||5||0||0||0||2
|-
|HC Bienne||LNB||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009||Kloten Flyers||LNA||47||2||3||5||46||15||0||1||1||10
|-
|HC Thurgovie||LNB||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2010-2011||Kloten Flyers||LNA||37||1||1||2||32||16||0||0||0||6
|-
|HC Thurgovie||LNB||4||0||3||3||0||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||15||1||1||2||16||2||0||0||0||0*
|-
|rowspan="2"|2012-2013||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||23||0||0||0||12||-||-||-||-||-
|-
|SC Langenthal||LNB||7||0||0||0||16||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||SC Langenthal||LNB||42||0||2||2||18||8||0||0||0||4

|170||4||7||11||138||45||0||1||1||18

|96||3||16||19||78||8||0||0||0||4

|2006|| Suisse -18 ans||CM -18 ans D1||5||2||4||6||8|| du groupe A
|-
|2007|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||2||2||0||
|-
|2008|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||0||0||2||
|-
|2014-2015||SC Langenthal||Coupe de Suisse||2||0||0||0||0||Huitième-de-finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1988
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Bülach
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Bienne
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du SC Langenthal
Défenseur de hockey sur glace